Сера́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 55 км на північний захід від Парижа, 90 км на південний захід від Ам'єна, 34 км на південний захід від Бове.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 89 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 238,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт 

 Серан на сайті французького Національного інституту географії
 Серан на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Серан на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 Серан на сайті Mapquest
 [ Розташування муніципалітету Серан на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Муніципалітети департаменту Уаза